Підгаєць Михайло Якович — радянський, український шахіст, міжнародний майстер, заслужений тренер СРСР та Росії, заслужений тренер ФІДЕ, чемпіон України з шахів 1976 року.
 Підгаєць Олег Петрович — полковник повітряних сил Збройних сил України.